Jurtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Aelita Jurtschenko (* 1965), ukrainische Leichtathletin
 Denys Jurtschenko (* 1978), ukrainischer Stabhochspringer
 Natalja Wladimirowna Jurtschenko (* 1965), russische Kunstturnerin 
 Wassyl Jurtschenko (* 1950), sowjetischer Kanute
 Witali Jurtschenko (* 1989), russischer Kanute
 Wladlen Jurtschenko (* 1994), ukrainischer Fußballspieler